Сезон НБА 1976/1977 — стал 31-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом стала команда «Портленд Трэйл Блэйзерс». В финале «Блейзерс» победили в шести играх команду «Филадельфия-76».

На драфте НБА 1976 года под первым номером клубом «Хьюстон Рокетс» был выбран разыгрывающий защитник Джон Лукас из Мэрилендского университета в Колледж-Парке. Под 6-м номером на том драфте был выбран Эдриан Дэнтли, под 8-м — Роберт Пэриш, под 23-м — Алекс Инглиш, а под 29-м — Деннис Джонсон.

В этом сезоне произошло слияние НБА и АБА, в результате которого в НБА перешло четыре клуба: «Нью-Йорк Нетс», «Денвер Наггетс», «Индиана Пэйсерс» и «Сан-Антонио Спёрс». В связи с увеличением количества команд в плей-офф стали выходить 12 клубов, а не 10, как было в прошлом году.

Регулярный сезон

Положение команд в дивизионах 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Положение команд в конференциях

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Карим Абдул-Джаббар, Лос-Анджелес Лейкерс
 Самый ценный игрок финала: Билл Уолтон, Портленд Трэйл Блэйзерс
 Новичок года НБА: Эдриан Дэнтли, Баффало Брейвз
 Тренер года: Том Ниссалке, Хьюстон Рокетс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Элвин Хейз
 Ф Дэвид Томпсон
 Ц Карим Абдул-Джаббар
 З Пит Маравич
 З Пол Вестфал

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Джулиус Ирвинг
 Ф Джордж Макгиннис
 Ц Билл Уолтон
 З Джордж Гервин
 З Джо Джо Уайт

 Сборная новичков НБА
 Эдриан Дэнтли
 Скотт Мэй
 Митч Купчак
 Джон Лукас
 Рон Ли

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Бобби Джонс
 И Си Коулмен
 Билл Уолтон
 Дон Бьюз
 Норм Ван Лир

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Джим Брюэр
 Джамал Уилкс
 Карим Абдул-Джаббар
 Брайан Тэйлор
 Дон Чейни

Комментарии

Ссылки 
 1976-77 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1976/1977